Зигенталер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Зигенталер, Йонас (род. 1997) — швейцарский хоккеист.
 Зигенталер, Пьер (род. 1938) — швейцарский яхтсмен.
 Зигенталер, Урс (род. 1947) — швейцарский футболист и тренер.
 Зигенталер, Ханс (род. 1923) — швейцарский футболист.